Klinika dla pluszaków (ang. Doc McStuffins, 2012-2020) – amerykański serial animowany stworzony przez Chrisa Nee. Wyprodukowany przez Brown Bag Films.

Światowa premiera serialu miała miejsce 23 marca 2012 roku na amerykańskim Disney Channel. Tego samego dnia premiera odbyła się na kanale Disney Junior. W Polsce premiera pilotowego odcinka serialu odbyła się 11 sierpnia 2012 roku na kanale Disney Junior. Regularna emisja serialu rozpoczęła się 1 września 2012 roku na tym samym kanale. Od 18 lutego 2017 serial emitowany jest na kanale Puls 2.

Opis fabuły 
Serial opowiada o przygodach sześcioletniej, afroamerykańskiej dziewczynki zwanej Dottie McStuffins, która prowadzi klinikę dla zabawek.

Obsada 
 Kiara Muhammad – Dośka
 Lara Jill Miller – Besia
 Robbie Rist – Stefan
 Jess Harnell – Mrozek
 Loretta Devine – Hela
 Kimberly Brooks – doktor McStuffins
 Gary Anthony Williams – tata Dośki

Wersja polska 
Wersja polska: SDI Media Polska
Reżyseria: Agnieszka Zwolińska
Dialogi polskie:
 Agnieszka Farkowska,
 Kamila Goworek,
 Kamila Klimas-Przybysz (odc. 53-76, 79-80, 83-96, 99-100, 103-106)
Teksty piosenek: Marek Robaczewski
Kierownictwo muzyczne: Agnieszka Tomicka
Teksty piosenek: Marek Robaczewski
Udział wzięli:
 Zofia Modej – Dośka
 Iwo Tomicki
 Grzegorz Kwiecień – Tata Dośki
 Katarzyna Kozak – Hipopotamica Hela
 Wojciech Paszkowski – Smok Stefan
 Leszek Filipowicz – Bałwan Mrozek
 Magdalena Krylik – Owieczka Besia
 Olga Omeljaniec
 Paweł Wiśniewski – Hrabia Władek (odc. 105)
 Zbigniew Konopka
 Adam Krylik –
 Dziewiątka, wóz strażacki,
 Przemek piłkarzyk (odc. 62),
 Zoolog Zenek (odc. 87)
 Waldemar Barwiński – Zły król
 Jakub Mróz –
 Tadeusz (odc. 22),
 Elf Tomaszek (odc. 63/64)
 Natalia Jankiewicz – Emilka
 Bernard Lewandowski
 Piotr Bajtlik – Jaciążek
 Krzysztof Cybiński –
 Gustaw (odc. 7),
 Waldek (odc. 30)
 Michał Meyer
 Jeremi Czyż – Karol (odc. 10)
 Sara Lewandowska
 Kaj Tomicki
 Klementyna Umer – mama Emilki
 Katarzyna Łaska – Cymbasia (odc. 8)
 Wojciech Pałęcki
 Jarosław Boberek –
 Zero (odc. 10),
 Błysk (odc. 102)
 Dominika Sell
 Grzegorz Drojewski –
 nietoperz (odc. 23),
 Szczypek (odc. 28, 44, 100, 105)
 Franciszek Dziduch – telefon Ludwik (odc. 46)
 Jan Kulczycki –
 dzielnicowy (odc. 48),
 Mikołaj (odc. 63/64)
 Miłogost Reczek
 Jakub Szydłowski –
 Radek (odc. 14, 39),
 Fabio (odc. 75)
 Agnieszka Fajlhauer –
 Gloria (odc. 73),
 księżniczka Persefona (odc. 85),
 wróżka Frida (odc. 95)
 Beata Jankowska-Tzimas – Gabrysia (odc. 11)
 Monika Węgiel – Renia Ratunek (odc. 13, 31)
 Brygida Turowska – Pikla (odc. 52, 103)
 Mieczysław Morański – Robalo (odc. 15, 24)
 Paweł Ciołkosz – Sebastian (odc. 23)
 Anna Apostolakis –
 wiedźma Jaga (odc. 23),
 Mumu (odc. 25)
 Paweł Szczesny – Hopek (odc. 26)
 Jarosław Domin – Przytul (odc. 27)
 Joanna Węgrzynowska –
 Anka (odc. 27),
 Graszka (odc. 30)
 Karol Wróblewski – Szybki Józek (odc. 32)
 Elżbieta Kijowska – profesor Główkosowa (odc. 34, 73)
 Monika Pikuła – Kiko (odc. 35)
 Józef Pawłowski –
 Nikoś (odc. 36),
 Orville (odc. 70)
 Joanna Pach –
 Lula (odc. 40),
 Tycia Tesia (odc. 100)
 Krzysztof Zakrzewski – Smokobot (odc. 60)
 Zbigniew Dziduch – Dowódca (odc. 63/64)
 Stefan Pawłowski – Wilbur (odc. 70)
 Artur Pontek – Pan Jajek (odc. 76)
 Katarzyna Owczarz – Kalina (odc. 83)
 Tomasz Steciuk – Oceaniczny Serge (odc. 89)
 Izabella Bukowska-Chądzyńska – Wizława (odc. 99)
 Maksymilian Michasiów – Teodor
 Jacek Król – Brontek
 Agnieszka Mrozińska-Jaszczuk – Ruby (odc. 106)
 Joanna Borer
 Janusz Kruciński
 Tomasz Błasiak
i inni

Wykonanie piosenki czołówkowej: Agnieszka Tomicka, Magdalena Krylik, Aneta Kugel

Lektorzy:
 Artur Kaczmarski (tytuł serialu w czołówce, tyłówka odc. 55-62, 66-76, 79-80, 83-96, 99-100, 103-106),
 Zofia Modej (tytuły odcinków)

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2020